Francesc de Bofarull i Mascaró (Reus 1770 - 1826) Comerciant
 Francesc de Bofarull i Miquel (Reus 1737 - 1791) Comerciant
 Francesc Policarp de Bofarull i Morell (Reus 1771 - 1843) Militar i comerciant
 Francesc de Bofarull i Sans (Barcelona 1843 - 1938) Arxiver